Осейдж () может означать:
 Осейдж — мёртвый сиуанский язык индейцев осейджи.
 Осейдж — письменность языка осейдж.
 Осейдж — блок Юникода, содержащий символы письменности осейдж.

Топонимы 
 Осейдж (Айова)
 Осейдж (Вайоминг)
 Осейдж (Западная Виргиния)
 Осейдж (Оклахома)
 Осейдж-Бич (Миссури)
 Осейдж-Сити (Канзас)
 Осейдж (округ, Канзас)
 Осейдж (округ, Миссури)
 Осейдж (округ, Оклахома)
 Осейдж-Тауншип (Иллинойс)
 Осейдж-Тауншип (Миннесота)

Другое 
 Hughes TH-55 Osage — лёгкий тренировочный вертолёт.
 Форт-Осейдж

См. также 
 Осейджи — индейское племя.